Монрой ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Занимает площадь 204,45 км². Население — 984 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса